En astronomie, les étoiles rouges, celles que l'on peut voir, à l'œil nu ou à l'aide d'un instrument d'optique, de cette couleur, correspondent à des étoiles dont la température de surface est relativement faible, dans la gamme de , voire plus basse encore. Un exemple emblématique d'étoile rouge est Bételgeuse, bien visible l'hiver dans la constellation d'Orion. Cette notion de température de couleur d'une étoile se traduit dans son spectre de lumière, et celles considérées comme rouges sont pour l'essentiel classifiées comme de type spectral M, voire de type spectral K. La taille de l'étoile, en fait sa masse à laquelle elle est plus ou moins directement reliée, étant une donnée essentielle sur l'évolution de l'existence de l'étoile, les astrophysiciens regroupent les étoiles rouges en trois classes de taille, les supergéantes rouges, les géantes rouges, et les naines rouges, auxquelles est rajoutée une famille de corps dits substellaires, les naines brunes, qui ne sont plus donc réellement des étoiles, trop petites pour permettre à la fusion thermonucléaire de l'hydrogène de s'initier en leur cœur, mais suffisamment chaudes pour émettre une lumière rougeâtre.
 L'étoile rouge est un symbole visuel, décoratif, héraldique, commercial, sportif ou politique.   
 Ce symbole, également présent sur le drapeau de l'ex-Yougoslavie, est repris dans le nom de clubs omnisports tels que :
 l'Étoile rouge de Belgrade en Yougoslavie puis Serbie - notamment connu pour ses sections de football, de basket-ball masculin et féminin, de volley-ball masculin et féminin et de handball
 l'Étoile rouge de Bratislava, club de handball en Tchécoslovaquie.
 L'étoile rouge est l'astre le plus lu par les astrologues de l'univers de fiction Bionicle ; c'est aussi la source de pouvoir des Toa Inika, héros de ce même univers de fiction.
 L'Étoile rouge est aussi un album de la BD des Tigres volants.
 Ordre de l'Étoile rouge - distinction militaire soviétique.

Sous sa forme russe (Krasnaïa Zvezda) :
 Krasnaïa Zvezda est le titre du quotidien russe qui se traduit par Étoile rouge.

Sous sa forme anglaise (Red Star) :
 Red Star Football Club, un club de football français basé à Saint-Ouen dans le nord de l'agglomération parisienne ;
 Stade français-Red Star, un club de football français basé à Paris et à Saint-Ouen ;
 Red Star Olympique Rugby, un club de rugby à XV français basé à Saint-Ouen dans le nord de l'agglomération parisienne ;
 Sporting Club Red Star Strasbourg, un club de football français basé à Strasbourg en Alsace ;
 Red Star Football Club, un club de football de la ville de Mahé aux Seychelles ;
 Red Star OS, le système d'exploitation nord-coréen basé sur le noyau Linux ;
 The Red Star, une série de comics américains ;
 Red Star, un super-héros appartenant à l'univers de DC Comics ;
 Red Star Line, une ancienne compagnie maritime transatlantique belgo-américaine.

Sous sa forme portugaise (Estrela Vermelha) :
 Clube Desportivo Estrela Vermelha de Maputo, club mozambicain de football
 Estrela Vermelha de Beira, club mozambicain de football
 Estrela Vermelha de Pemba, club mozambicain de football
 Estrela Vermelha de Lichinga, club mozambicain de football
 Estrela Vermelha de Mambroa, club angolais de football.